Ліврі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Діжона, 26 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 670,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ліврі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліврі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр